Califano ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Califano (* 1972), französischer Rugbyspieler 
 Franco Califano (1938–2013), italienischer Musiker
 Joseph A. Califano (* 1931), US-amerikanischer Politiker